Beleg van Kamerijk (1339), in handen van het Franse leger; vruchteloos belegerd door een Engels leger (Eduard III)
Beleg van Kamerijk (1447), in handen van de Bourgondische hertogen; veroverd door een Frans leger (Lodewijk XI); enige jaren later teruggegeven
Beleg van Kamerijk (1553), in handen van de Habsburgse Nederlanden; vruchteloos belegerd door een Frans leger (Hendrik II)
Beleg van Kamerijk (1581), in handen van opstandelingen; ontzet door het Habsburgs-Nederlandse leger
Beleg van Kamerijk (1595), in handen van de Habsburgse Nederlanden, bezet door een Frans leger; ontzet door het Habsburgs-Nederlandse leger (Fuentes)
Beleg van Kamerijk (1649), in handen van de Habsburgse Nederlanden; vruchteloos belegerd door een Frans leger (Harcourt)
Beleg van Kamerijk (1656), in handen van de Habsburgse Nederlanden; bezet door een Frans leger (Turenne); ontzet door het Habsburgs-Nederlandse leger (Condé)
Beleg van Kamerijk (1677), in handen van de Habsburgse Nederlanden; veroverd door een Frans leger (Lodewijk XIV)

Geschiedenis van Kamerijk